Нижнекаменка — название населённых пунктов в России:

 Нижнекаменка — село в Алтайском районе Алтайского края.
 Нижнекаменка — село в Ордынском районе Новосибирской области.